Богаты́рь (мн. ч. богатыри́) — герой былин и сказаний, отличающийся большой силой и совершающий подвиги; человек, отличающийся физической силой и здоровьем. Другие значения:

Фамилия 
 
 Богатырь, Захар Антонович (1909—1993) — коммунистический активист времен УССР, государственный деятель учреждений СССР. 
 
 Богатырь, Пётр Устинович (1914—1959) — Герой Советского Союза.
 Богатырь, Светлана Захаровна (род. 1945) — русская художница.

Наука и техника 
 «Богатырь» — один из первых паровозов Царскосельской железной дороги, эксплуатировшийся в 1836—1960 годах.
 «Богатырь» — первый пароходофрегат, построенный в Российской империи (Главное адмиралтейство, 1836, строитель М. Н. Гринвальд).
 «Богатырь» — пароход военного ведомства Российской империи, водоизмещением около 450 тонн, скорость хода 10 узлов.
 «Богатырь» — бронепалубный крейсер российского Императорского флота, эксплуатировавшийся в 1901—1922 годах; головной крейсер типа «Богатырь».
 «Богатырь» — серия бронепалубных крейсеров Российского императорского флота начала XX века.
 «Богатырь» — сорт яблони домашней, выведенный в 1948 году.
 «Богатырь» — российский низкопольный трамвайный вагон 71-923 производства ООО «ПК Транспортные системы».

В культуре 
 «Богатыри» — картина Виктора Васнецова (1881—1898, Третьяковская галерея).
 «Богатыри» — балет Леонида Мясина на музыку Александра Бородина ().

Организации  
 «Богатырь» — кондитерская фабрика в Москве.
 «Богатырь» — спортивное общество, созданное в Санкт-Петербурге в 1904 году.
 «Богатырь» — угледобывающее предприятие в Казахстане.
 «Богатыри» — регбийный клуб из Краснодара.
 «Есиль-Богатырь» — название казахстанского футбольного клуба «Кызыл-Жар СК» из Петропавловска в 2001—2008 годах.

Топоним 
 Богатырь — хребет в южной части острова Итуруп, Курильские острова (Россия).
 Богатырь — котловинный ледник на южном склоне хребта Заилийского Алатау, Северный Тянь-Шань (Казахстан).
 Богатыри/Синяя балка — раннепалеолитическая стоянка на Таманском полуострове (Краснодарский край).

Населённые пункты 
Белоруссия
 Богатырь — деревня в Чашникском районе Витебской области.

Казахстан
 Богатырь — село в Успенском районе Павлодарской области.

Россия
Богатырь
 Богатырь — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Богатырь — хутор в Конышёвском районе Курской области.
 Богатырь — село в городском округе Жигулёвск Самарской области.
 Богатырь — деревня в Угранском районе Смоленской области.

Богатыри
 Богатыри — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Богатыри — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Богатыри — деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области.

Крым
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Богатырь — село в Бахчисарайском районе.
 Богатырь — упразднённое село в Красногвардейском районе.

Украина
 Богатырь — упразднённое село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Богатырь — село в Великоновосёлковском районе Донецкой области.
 Богатырь — село в Акимовском районе Запорожской области.

См. также 
 Красный Богатырь
 Три богатыря (значения)
 Багатур (значения)

Примечания